Rumunjska:
 Vaslui (grad)
 Vaslui (županija)